Hrvatska
Kuželj (Delnice), naselje u općini Delnicama

Slovenija
Kuželj (Kostel, Slovenija), naselje u općini Kostelu